Моніка Селеш виграла титул, перемігши у фіналі Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–1, 3–6, 7–6.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Моніка Селеш (переможниця)
  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Кімберлі По (чвертьфінал)
  Яюк Басукі (півфінал)
 n/a
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Наташа Звєрєва (чвертьфінал)
  Генрієта Надьова (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Toyota Princess Cup 1997 Draw

Toyota Princess Cup
Тур WTA 1997